Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2022 (oficjalnie AL-KO Superpuchar Polski mężczyzn 2022) – 10. edycja Superpucharu Polski zorganizowana przez Polską Ligę Siatkówki (PLS). Mecz odbył się 26 października 2022 roku w hali „Globus” w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyły dwie drużyny: mistrz i zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2021/2022 –  oraz wicemistrz i finalista Pucharu Polski – .

Po raz drugi Superpuchar Polski zdobył . MVP spotkania wybrany został Jurij Hładyr.

Sponsorem tytularnym rozgrywek był producent urządzeń do pielęgnacji ogrodów – AL-KO.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Wyjściowe ustawienie drużyn

Rozkład punktów

Zobacz też 
 PlusLiga (2021/2022)
 PlusLiga (2022/2023)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2021/2022)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2022/2023)

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2022 w polskim sporcie